Lamar bezeichnet

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lamar (Arkansas)
 Lamar (Colorado)
 Lamar (Georgia)
 Lamar (Indiana)
 Lamar (Kansas)
 Lamar (Louisiana)
 Lamar (Mississippi)
 Lamar (Missouri)
 Lamar (Nebraska)
 Lamar (Oklahoma)
 Lamar (Pennsylvania)
 Lamar (South Carolina)
 Lamar (Texas)
 Lamar (Washington)
 Lamar (West Virginia)
 Lamar (Wisconsin), im Polk County

sowie der
 Lamar River, Fluss in Wyoming

Personen:
 Ben LaMar Gay, amerikanischer Jazz- und Fusionmusiker
 Bill Lamar (1897–1970), US-amerikanischer Baseballspieler
 Bo Lamar (* 1951), US-amerikanischer Basketballspieler
 Burney Lamar (* 1980), US-amerikanischer Rennfahrer
 Henry Graybill Lamar (1798–1861), US-amerikanischer Politiker und Jurist
 Howard R. Lamar (* 1923), US-amerikanischer Historiker
 Ignác Lamár, ein unter Der schöne Nací bekanntes Stadtoriginal in Bratislava
 J. Robert Lamar (1866–1923), US-amerikanischer Politiker
 John Basil Lamar (1812–1862), US-amerikanischer Politiker
 Joseph Rucker Lamar (1857–1916), US-amerikanischer Jurist und Richter
 Julian Lamar (1893–??), US-amerikanischer Maler
 Kendrick Lamar (* 1987), US-amerikanischer Rapper und Songschreiber
 Lucius Quintus Cincinnatus Lamar senior (1797–1834), US-amerikanischer Jurist
 Lucius Quintus Cincinnatus Lamar (II) (1825–1893), US-amerikanischer Politiker und Richter
 Mirabeau B. Lamar (1798–1859), zweiter Präsident der Republik von Texas
 Slim Lamar, US-amerikanischer Jazzmusiker und Bandleader
 William Bailey Lamar (1853–1928), US-amerikanischer Politiker
 William W. Lamar (* 1950), US-amerikanischer Herpetologe

Der bulgarische Schriftsteller Laljo Pontschew (1898–1974) arbeitete unter dem Pseudonym Lamar.

Vorname
 Lamar Alexander (* 1940), US-amerikanischer republikanischer Politiker
 Lamar Miller (* 1991), US-amerikanischer Footballspieler
 Lamar Odom (* 1979), NBA Basketballspieler
 Lamar Lundy (1935–2007), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Lamar Thomas (* 1975), US-amerikanische Rapper, bekannt als Lamar, dessen größter Hit die 1999er Single Shine (David’s Song) ist.

Zweiter Vorname
 Garey Lamar Ingram (* 1970), ehemaliger US-amerikanischer Baseballspieler

Siehe auch:
 Lamar Towers, ein geplantes Hochhaus in Dschidda in Saudi-Arabien
 Lamar University, Beaumont, Texas
 Lamar County
 Lamar Township
 Lamarr
 Lamare
 Lamarre